Myllyjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Myllyjärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Myllyjärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (42,4 ha)
Myllyjärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten, 732261-185789), sjö i Haparanda kommun,  (8,51 ha)
Myllyjärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten, 733092-187305), sjö i Haparanda kommun,  (20,8 ha)
Iso Myllyjärvi, sjö i Gällivare kommun,  (9,83 ha)
Myllyjärvi (Gällivare socken, Lappland, 740192-173700), sjö i Gällivare kommun, 
Myllyjärvi (Gällivare socken, Lappland, 741980-172262), sjö i Gällivare kommun, 
Myllyjärvi (Gällivare socken, Lappland, 749616-173124), sjö i Gällivare kommun,  (15,54 ha)
Pikku Myllyjärvi, sjö i Gällivare kommun,

Finland 

Myllyjärvi (sjö i Finland, Mellersta Österbotten)
Myllyjärvi (sjö i Finland, Egentliga Tavastland)
Myllyjärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland)
Myllyjärvi (Jyväskylä) – sjö i landskapet Mellersta Finland

Se även
Kvarnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn